Ibraimi ist der Familienname folgender Personen:
 Agim Ibraimi (* 1988), mazedonischer Fußballspieler
 Besart Ibraimi (* 1986), mazedonischer Fußballspieler